Estats Units:
 Spring Valley (Arizona)
 Spring Valley (comtat de Colusa) a Califòrnia
 Spring Valley (comtat d'El Dorado) a Califòrnia
 Spring Valley (comtat de Lake) a Califòrnia
 Spring Valley (comtat de San Diego) a Califòrnia
 Valley Springs (Califòrnia), anteriorment Spring Valley
 Spring Valley (Carolina del Sud)
 Spring Valley (Illinois)
 Spring Valley (Kentucky)
 Spring Valley (Minnesota)
 Spring Valley (Nevada)
 Spring Valley (Nova York)
 Spring Valley (Ohio)
 Spring Valley (Oregon)
 Spring Valley (Wisconsin)
 Spring Valley (comtat de Rock), Wisconsin
 Spring Valley (Texas)
 Spring Valley (Washington DC)